В одиночному розряді тенісного турніру Golden Gate Classic 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Біллі Джин Кінг (фінал)
 Маргарет Корт (Переможниця)
 Розмарі Казалс (півфінал)
 Керрі Мелвілл (півфінал)

 Франсуаза Дюрр (1-ше коло)
 Пем Тігуарден (2-ге коло)
 Венді Овертон (2-ге коло)
 Джулі Гелдман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Golden Gate Classic